Dirk Kruijf, Nederlands architect
 Joke de Kruijf, Nederlands musical-ster
 Marieke de Kruijf, Nederlands actrice
 Robin de Kruijf, Nederlands volleybalster

Zie ook 
 Cruijff (doorverwijspagina)